Ankothrips är ett släkte av insekter. Ankothrips ingår i familjen Melanthripidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tripsar
Ankothrips